Globalisme o mundialisme
 Globalisme de Lluís Maria Xirinachs